Esterina – variante del nome Ester
 Esterina – film italiano del 1959
 Esterina – brano musicale di Antonello Venditti dell'album Venditti e segreti

Altri progetti